Legs, en français, est un terme qui désigne la transmission de biens à titre gratuit d'un défunt. En anglais c'est un mot qui signifie jambes. Il peut faire référence à plusieurs choses :

 Le Legs, pièce de théâtre de Marivaux représentée pour la première fois en 1736 ;
 Le Legs, nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1884 ;
 Legs, chanson du groupe de rock américain ZZ Top sortie en 1983.

 Legs Diamond (1897-1931), gangster irlando-américain ;
 The Legs, surnom donnée à l'actrice et danseuse américaine Cyd Charisse (1922-2008) ;
 Legs McNeil (1956-), journaliste américain.

Voir aussi 

Homonymie de titre